Archipel, beschrijving landvorm
 Archipel (Efteling), waterspeelplaats in de Efteling
 Archipel (Grevelingenmeer), eilandengroep in Grevelingenmeer
 Archipel (korfbal), voormalige korfbalvereniging uit Amsterdam
 Archipel (1992), Frans/Belgische film uit 1992 
 Genootschapseilanden (Frans: Archipel de la Société) in Frans-Polynesië
 Archipel van Turku, Finse eilandengroep
 Nationaal park Archipel in Finland
 Archipelzee, alternatieve naam voor Scherenzee in Finland
 Archipelagos, computerspel
 Archipelbuurt, woonwijk in Den Haag
 Archipelvlek, pigmentvlek